Илья Афроимович Туричин (1921—2001) — русский советский прозаик, известный произведениями детской литературы, а также драматург, журналист, театральный актёр. Член Союза писателей СССР. Член КПСС.

Биография 
Родился в Петрограде в 1921 году. Отец — Афроим Моисеевич Туричин (1898—1961), впоследствии крупнейший в СССР специалист по электроизмерительным приборам.

С детства увлекался театром, из 8 класса ушёл работать учеником осветителя в Александринский театр. Выходил на сцену в качестве статиста, был принят во вспомогательный состав БДТ. В 1939 году сдал экзамены за 10 классов экстерном и поступил на актёрское отделение Ленинградского театрального института. Отслужил в армии. С началом Великой Отечественной войны ушёл на фронт, был тяжело ранен в боях за Ярцево. После демобилизации завершил обучение в институте (1946). Работал актёром Нижне-Тагильского и Калининского драматических театров. Затем вернулся в Ленинград, работал в газетах «Ленинские искры» и «Искорка». Печататься начал с 1943 года, а с 1947 — занимался только литературным трудом.

Умер 21 января 2001 года в Санкт-Петербурге.

Творчество 
Автор многочисленных произведений, адресованных детям и посвящённых в основном военной тематике.

В состоящей из трёх книг серии остросюжетных романов писателя («Кураж» (1983); «Братья» (1984); «Весна сорок пятого» (1986)) рассказывается о судьбе артистов цирка Петра и Павла Лужиных, которые во время Великой Отечественной войны стали активными участниками борьбы с фашистами.

Написал назидательно-пропагандистскую фантастическую повесть для детей «Приключения октябренка Васи Сомова в прошлом» (1967).

Произведения

Романы 
 Кураж (1983)
 Братья (1984)
 Весна сорок пятого (1986)

Повести 
 Недремлющий лес (1959)
 Дороги, которые мы выбираем (1962)
 А вишни цветут (1963)
 Только чистыми руками (1963)
 Кому лететь? (1964)
 Крайний случай (1965)
 Сегодня солнце не зайдёт (1965)
 Приключения октябренка Васи Сомова в прошлом (1967)
 Операция «Осечка» [Осечка] (1968)
 Закон тридцатого (1969)
 Люська (1974)
 Видеть солнце! (1977)
 Лейтенант Марушев (1977)
 Повесть, оборвавшаяся в сорок третьем (1977)
 Сучок (1977)
 Женя Голубев (1989)

Рассказы 
 Марка (1952)
 Белое кимоно (1952)
 Зёрна (1952)
 Подпись Эйно (1952)
 Голубь (1952)
 Андрейкин счёт (1962)
 Иду варить сталь. Рассказ об одном романтике (1962)
 Семь героев (1962)
 Сердце солдата (1963)
 В разведке (1964)
 Воскресенье (1964)
 Высота [Высота-407] (1964)
 Две буквы (1964)
 Дружба (1964)
 За передним краем (1964)
 История одного протокола (1964)
 Первый день (1964)
 Подснежники (1964)
 Свидание (1964)
 Чайка (1964)
 Флаги (1964)
 Юнга с торпедного (1964)
 Три Андрюши и Добрый Волшебник (1966)
 Повесть о мужестве (1967)
 Осечка. История с переодеваниями, погоней и собакой по кличке Гром (1971)
 «Просто Федя» (1971)
 Мария Васильевна и четыре краски (1973)
 Защитники (1980)
 Земляника (1980)
 Сапоги (1980)
 Маришкина пушка (1980)

Пьесы 
 Перепутье (Жрецы Мельпомены) (1971)

Ссылки 
 

Русские писатели по алфавиту
Русские писатели XX века
Писатели СССР
Писатели России по алфавиту
Писатели России XX века
Писатели-фантасты России
Члены Союза писателей СССР